Aleksander Śnieżko (poeta)
 Aleksander Śnieżko (1896-1975)